Sarasvati o Saraswati possono riferirsi a:

 Sarasvati – divinità induista
 Sarasvati – antico fiume dell'India, oggi prosciugato
 Sarasvati Mons – struttura geologica di Venere
 Saraswati Flumen – struttura geologica di Titano